Emperor е EP албум на едноименната норвежка блек метъл група. Записан през декември 1992 г. и издаден през май 1993 г. По време на същите сешъни е записан и As the Shadows Rise (1994).

Състав 
 Исан – вокали, китара, клавиши
 Самот – китара
 Мортис – бас
 Фауст – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Емперър
Музикални албуми от 1993 година
EP-та